

Film 
 Niezłomny (ros.: Kommunist) – film radziecki z 1958 w reżyserii Julija Rajzmana
 Niezłomny (ang.: Forever Strong) – amerykański film z 2008 w reżyserii Ryana Little’a
 Niezłomny (ang.: Unbroken) – amerykański film z 2014 w reżyserii Angeliny Jolie, ekranizacja powieści Laury Hillenbrand

Literatura 
 Niezłomny (ang.: Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience and Redemption) – powieść Laury Hillenbrand

Muzyka 
 Unbroken – tytuł albumu Demi Lovato
 Unbroken – soundtrack z muzyką do filmu z 2014

Zobacz też 
 

en:Unbroken